Инес Фанчовић (Сплит, 5. октобар 1925 — Сарајево, 21. август 2011) је била југословенска и босанскохерцеговачка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1968. || Quo vadis Живораде  || /
|-
| 1969. || Вране  || Виолета
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Девето чудо на истоку  || Чистачица у дому
|-
| 1973. || Пјегава дјевојка || Бети
|-
| 1973. || Рођендан (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Одборници (ТВ серија) || /
|-
| 1975. || Пријатељи (ТВ кратки филм) || /
|-
| 1978. || Љубав и бијес  || /
|-
| 1979. || Тале  (ТВ мини серија)|| Биба
|-
| 1979. || Јегуље путују у Саргаско море (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Пркосна делта  || Ануша (као Инес Фанчевић)
|-
| 1980. || Изгубљени завичај  || Контеса Валерија
|-
| 1980. || Кројач за жене (ТВ филм) || /
|-
| 1980 1981. || Вело мисто (ТВ серија) || Маре
|-
| 1982. || Двије половине срца  || /
|-
| 1989. || Обична прича (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Кудуз  || /
|-
| 1989. || Човјек који је знао гђе је сјевер а гђе југ  (ТВ филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Мемоари породице Милић (ТВ серија) || Мара
|-
| 1990. || Последњи валцер у Сарајеву  || Анчи
|-
| 1991. || Брачна путовањa || Дама у месари
|-
| 1994. || Магареће године || /
|-
| 1997. || Добродошли у Сарајево || 
|-
| 1997. || Савршени круг || Бака
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Циркус Колумбија || Старица
|-
| 2011 2012. || Фолиранти (ТВ серија) || Инес
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1994. || МГМ Сарајево: Човјек, Бог, Монструм  (Документарни филм)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1925.
Умрли 2011.
Босанскохерцеговачке глумице
Југословенски глумци
Сарајлије
Сплићани